Don't Walk Away (Four Tops)
 Don't Walk Away (Electric Light Orchestra)
 Don't Walk Away (Michael Jackson)
 Don't Walk Away (The Pointer Sisters)
 Don't Walk Away (Jade)